Artemisia paniculata är ett vetenskapligt växtnamn som har publicerats flera gånger:

A. paniculata Lam. är en synonym till A. abrotanum
A. paniculata Roxb. är en synonym till A. pallens
A. paniculata Rottler ex Wight är en synonym till Cyathocline purpurea
A. paniculata Sch.Bip ex Willk. är en synonym till A. campestris subsp. glutinosa

Källor